УНИКС — российский баскетбольный клуб из Казани. Выступает в Единой лиге ВТБ.

УНИКС — аббревиатура от «Университет — Культура — Спорт».

История 
Баскетбольный клуб УНИКС был создан в 1991 году. Первым руководителем клуба был заслуженный работник физической культуры РТ и РФ Александр Щербаков. Команда начала выступление в Первой лиге чемпионата России. Несколько лет ушло на становление игрового коллектива. С 1994 года последовательно из сезона в сезон, переходя из лиги в лигу, в 1997 году добилась права играть в Суперлиге чемпионата России. В 1998 и 1999 годах команда занимала 5-е места в российском чемпионате. С декабря 1998 г. президентом клуба стал председатель Национального банка Республики Татарстан Евгений Борисович Богачёв. В 2000, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2014 годах УНИКС стал бронзовым призёром, а в 2001, 2002, 2004, 2007 и 2016 годах - серебряным призёром чемпионатов России. В 2006 году УНИКС занял четвертые места в чемпионатах Суперлиги и России. В 2008 – шестое место в чемпионате России. В 2009 - четвёртое место в чемпионате Суперлиги. В 2011 г. УНИКС выиграл регулярный чемпионат России. В 2012 г. команда заняла 5-е место в чемпионате России. В 2013 и 2015 команда заняла 6-е место в чемпионате России.

С 1997 г. команда играет в еврокубках (трижды в Кубке Сапорты, дважды в Кубке Корача, Кубке чемпионов ФИБА, дважды в Кубке вызова ФИБА, трижды в Кубке УЛЕБ, семь раз в Кубке Европы, два раза в Евролиге). В январе 2003 года УНИКС выиграл Кубок Североевропейской баскетбольной лиги, а в марте 2003 года - Кубок России. Обладателем Кубка России УНИКС стал также в 2009 и 2014 годах. УНИКС - финалист Кубка России 2005, 2007 и 2010 гг. В апреле 2004 г. УНИКС стал чемпионом Лиги ФИБА-Европа, в апреле 2011 г. победил в Кубке Европы, втором по значимости европейском клубном соревновании. В 2014 году УНИКС стал серебряным призёром Кубка Европы. В 2012 году УНИКС стал участником 1/4 финала Евролиги. УНИКС серебряный призер Единой лиги ВТБ 2010, 2012 г.г., бронзовый призёр 2011 г. и 2014 г. В 2009 г. УНИКС-2 победил в чемпионате России среди молодёжных команд. В 2013 г. УНИКС-2 занял второе место в чемпионате России среди молодёжных команд. В 2014 году УНИКС-2 занял третье место в чемпионате России среди молодёжных команд.

Первыми тренерами команды были: заслуженный тренер РСФСР Леонид Арсланов (1991—1993) и заслуженный тренер России Александр Зрядчиков (1994—1997), который вывел УНИКС в Суперлигу. Затем командой руководили: мастер спорта Георгий Королев (1997—1998) и югославский специалист Драган Вишневац (1998). С января 1999г. по июнь 2000г. главный тренер команды – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Евгений Коваленко. С июня 2000 г. по июнь 2006 г. главный тренер команды - заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Станислав Ерёмин. С июня 2006 г. главный тренер УНИКСа – заслуженный тренер Литвы Антанас Сирейка. С декабря 2007 г. – сербский специалист Ацо Петрович. С июня 2009 г. - заслуженный тренер Литвы Вальдемарас Хомичюс. С июня 2010 г. по июнь 2012 г. главный тренер команды - заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Евгений Пашутин. С июля 2012 г. команду вновь возглавил Ацо Петрович. С февраля 2013 г. главный тренер команды - заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Станислав Ерёмин. С июня 2013 г. – Андреа Тринкьери (Италия). Греческий специалист Аргирис Педулакис возглавил команду в июне 2014 г. В ноябре 2014 г. на пост главного тренера вернулся Евгений Пашутин.

Игроки УНИКСа Руслан Авлеев и Александр Петренко принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы 1999 г. На Олимпиаде-2000 в г. Сиднее играли Руслан Авлеев, Евгений Пашутин, Валентин Кубраков. В финальной стадии чемпионата Европы-2001 выступали Евгений Пашутин, Пётр Самойленко, Антон Юдин. На чемпионате мира - 2002 - Игорь Куделин. В финальной стадии чемпионата Европы-2003 играли Пётр Самойленко, Валентин Кубраков. Баскетболист УНИКСа Эурелиус Жукаускас завоевал звание чемпиона Европы-2003 в составе сборной Литвы. В финальной стадии чемпионата Европы-2005 играли Пётр Самойленко (Россия), Кшиштоф Лавринович (Литва). На чемпионате мира – 2006 в составе сборной Литвы играли баскетболисты УНИКСа братья Лавриновичи. На чемпионате Европы 2007 г. баскетболист УНИКСа Николай Падиус стал чемпионом континента в составе сборной России, Дариуш Лавринович завоевал бронзовую медаль в составе сборной Литвы. На этом чемпионате выступал ещё один баскетболист нашего клуба – Тарик Кирксей (Франция). На Олимпиаде-2008 в Пекине принимали участие игроки УНИКСа Марко Попович и Крешимир Лончар (сборная Хорватии). Они же играли в финальной стадии чемпионата Европы 2009 г. Марко Попович (Хорватия) и Хасан Ризвич (Словения) выступали на чемпионате мира 2010 года в Турции. В чемпионате Европы 2011 г. участвовал Генри Домеркант (Босния). В чемпионате Европы 2013 г. участвовали Дмитрий Соколов (Россия), Костас Каймакоглу, Никос Зисис (оба Греция). На чемпионате мира 2014г. в Испании участвовали Костас Каймакоглу, Никос Зисис. В чемпионате Европы 2015 г. участвовали игроки УНИКСа: Антон Понкрашов (Россия), Костас Каймакоглу (Греция), Артурас Милакнис (Литва). Милакнис в составе сборной Литвы завоевал серебряную медаль ЧЕ.

Результаты выступлений

Достижения

Национальные турниры 
Единая лига ВТБ
  Серебряный призёр (4): 2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021
  Бронзовый призёр (4): 2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022Суперкубок Единой лиги ВТБ
  Бронзовый призёр (2): 2021, 2022
Чемпионат России
  Серебряный призёр (6): 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2006/2007, 2015/2016, 2020/2021
  Бронзовый призёр (9): 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022Кубок России
  Обладатель (3): 2002/2003, 2008/2009, 2013/2014
  Серебряный призёр (3): 2004/2005, 2006/2007, 2009/2010
  Бронзовый призёр (2): 2003/2004, 2005/2006

Европейские турниры 
Еврокубок
  Обладатель: 2010/2011
  Серебряный призёр (2): 2013/2014, 2020/2021Лига Европы ФИБА
  Чемпион: 2003/2004
Североевропейская баскетбольная лига
  Чемпион:''' 2002/2003

Главные тренеры 

 1991—1993:  Леонид Арсланов
 1994—1996:  Александр Зрядчиков
 1997—1998:  Георгий Королёв
 1998:  Драган Вишневац
 1999—2000:  Евгений Коваленко
 2000—2006:  Станислав Ерёмин
 2006—2007:  Антанас Сирейка
 2007—2009:  Ацо Петрович
 2009—2010:  Вальдемарас Хомичюс
 2010—2012:  Евгений Пашутин
 2012—2013:  Ацо Петрович
 2013:  Станислав Ерёмин
 2013—2014:  Андреа Тринкьери
 2014:  Аргирис Педулакис
 2014—2017:  Евгений Пашутин
 2017—2021:  Димитрис Прифтис
 2021—н.в.:  Велимир Перасович

Текущий состав

Арена 

29 августа 2003 г. в Казани вступил в строй крупнейший в России специализированный Дворец баскетбола — Баскет-холл. Вместимость главной арены — 7500 зрителей, малой арены — 1500 зрителей. В 2005 построена загородная спортивная база УНИКСа в посёлке Васильево в 30 км от Казани.

До открытия Баскет-холла домашней ареной был одноимённый университетский культурно-спортивный комплекс (КСК) УНИКС.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт БК УНИКС
 Сайт болельщиков БК УНИКС
 Досье клуба на eurocupbasketball.com

Баскетбольные клубы России
Участник баскетбольной Евролиги
Участники Единой лиги ВТБ
Спортивные клубы Казани
БК УНИКС